Supreme (Louisiana), een plaats in de Amerikaanse staat Louisiana
 Supreme (Robbie Williams), een single van de Britse zanger Robbie Williams
 Supreme (merk), een Amerikaans kledingmerk